Madagascar («Мадагаскар») — видеоигра в жанре action-adventure, основанная на одноимённом мультфильме. Выпущена в  году компанией Activision для консолей и персональных компьютеров. В планах также было издание мобильной версии компанией AMS Mobile, но её разработка была отменена.

Сюжет 
Лев Алекс, зебра Марти, бегемотиха Глория, жираф Мелман и четвёрка пингвинов живут в зоосаде центрального парка Нью-Йорка. Всё было в порядке, если бы не сбежал Марти. Алекс, Глория и Мелман отправляются искать его, но в городе всех ловят и в ящиках переводят в другой зоопарк. Пингвины берут под свой контроль судно и ящики из него выпадают. Главные герои оказываются на Мадагаскаре, где им предстоит совершить несколько подвигов для острова, спасти лемуров и победить злобных фос. Но не всё так просто, а Алекс уже успел одичать.

Персонажи

За которых можно играть 
 Алекс — лев. Атака — рык, побочная атака — бросание манго, действие — сражение когтями, прыжок — двойной с кувырком. Может есть гриб, прыгать через кольца.
 Марти — зебра. Атака — лягание, побочная атака — ползание, прыжок — двойной в длину. Может открывать ворота.
 Глория — бегемотиха. Атака — кувырок, побочная атака — удар боком, прыжок — с резким падением. Может подбирать красные перчики, придающие ей скорости.
 Мелман — жираф. Атака — «круговое движение ногами», побочная атака — удар головой, прыжок — вертолёт. Может парить в воздухе над паром, кидаться дурианами.
 Шкипер — пингвин. Прыжок — обычный, атака — удары крыльями, атака в действии — скольжение. Может скользить по трубам, открывать двери, пользоваться краном, надевать коробку, палить из транквилизатора, звать своих друзей дудкой и кидать шары для боулинга.
 Рико — пингвин. Действие — закидывание удочки.
 Морт — мышиный лемур. Становится играбельным персонажем в уровне «Марти спешит на помощь», где собирал фрукты для Вилбура.

Нейтральные персонажи

Не играбельные персонажи, которые были в фильме 
 Ковальски — пингвин. Говорит Шкиперу задание.
 Рядовой — пингвин. После сигнала Шкипера приводит остальных пингвинов к месту сбора.
 Шимпанзе — помогают выбраться Марти в зоопарке.
 Король Джулиан и Морис — лемуры. Сопровождают на Мадагаскаре главных героев.
 Другие лемуры — нуждаются в защите Алекса от фосс в помощи Марти на ветру.

Которые появились в игре 
 Слон Дарнел, носорог Реджи, верблюд Нил — отдают Марти карты силы в зоопарке.
 Страусы — помогают Марти выбраться в зоопарке, участвуют в забеге с Глорией.
 Тукан, белый медведь — помогают Марти выбраться из зоопарка.
 Неназванный лемур — имеет сад, который постоянно терроризируют кроты и просит у Глории помощи.
 Кабан Вилбур — несколько корыстный житель Мадагаскара, влюбившийся в Глорию.
 Летучие мыши — помогают Алексу, приносят ему манго и карты силы.
 Попугай — поручает Алексу собрать жемчужины.
 Матка пчёл — просит Алекса вести её рои к цветам. Окрашена однако, как оса.

Враги

Люди 
 Охранники — слабые враги. Побеждаются с одного удара.
 Полицейские — сильные враги. Для победы нужно атаковать их трижды, Глория сбивает их двойным прыжком.
 Сильный и толстый полицейский — его голыми руками не победить. Если играть Алексом, можно кинуть в него манго или напугать громким рыком, если играть Глорией, можно сбить четыре раза двойным прыжком или сбить кувырком.
 Строители — удивившись Мелману в городе, решают поймать его. Слабые враги, побеждаются при первом же ударе.
 Матросы — могут атаковать электрошоком. Достаточно толкнуть, ползая животом или сбить их обычно.
 Большой Луи — мощный матрос, постоянно присуствующий с гаечным ключом в руке.

Мадагаскарские твари 
 Крабы — могут вылезать из-под песка. Достаточно одного удара для победы над ними.
 Цветки — могут палить жидкостью. Может уничтожить только Марти.
 Пчёлы — становятся врагами, если вы не успеваете довести их до цветка. Для избавления от них нужно просто издать рык (Алексом).
 Тараканы — быстрые насекомые, ворующие урожай. Для победы нужно выполнить один удар.
 Хищные пауки — быстрые враги, порой появляются неожиданно. Хватает одного удара или рыка (Алекс) для победы, маленьких пауков можно уничтожить с помощью манго.
 Пауки-вегетарианцы — воруют пещерный лук и пытаются помешать Морту взять фрукты. Алекс может отпугнуть пауков рыком, а Морту нужно лишь стараться избегать столкновения с пауком и паутиной.
 Электрические угри — обожгут, если вы атакуете их, но умрут.
 Фоссы — умирают после трёх ударов и могут уносить лемуров.
 Черепахи — погибают со второго раза, могут скользить.
 Кроты — периодически вылезают из нор, погибают с первого удара. Бывают чёрными, серыми и коричневыми.
 Попугаи — погибают с первого раза, но умеют летать.
 Червяки — погибают от одного удара, но могут быстро прыгать.
 Хищные птицы — умирают при первом же ударе.
 Крокодилы — ловкие враги, погибающие со второго удара.

Другие враги 
 Голуби — телесного урона не причиняют, но путаются под ногами. Можно прогнать одним ударом.
 Собачки — маленькие бело-коричневые хищники, начинающие приставать. Чтобы спугнуть, достаточно одного рыка (Алекс).

Боссы 
 Стрелок — охотник с усыпляющим ружьём.
 Моррис — гребнистый крокодил, быстрый и ловкий хищник, противостоит Марти. Тяготеет к соревнованию.
 Боб — король фосс, способный терзать когтями и дышать огнём.

Уровни

Король Нью-Йорка 
Марти собирает 3 карты силы и получает возможность лягания. Он открывает ворота и направляется к Алексу. Играем за Алекса. Тот собирает 3 карты силы и получает возможность двойного прыжка. Нужно перепрыгнуть через 7 колец и подняться на пьедестал. Продолжаем игру за Марти. Бежим далее и говорим с Мэлманом. Далее встречаем Глорию и играем за неё. Нужно пробежать дважды дорогу, обогнав страусов и собирая перчики. Марти идёт к пингвинам. Рядовой должен поймать несколько рыбок в аквариуме и вещей. Потом Марти подходит к клетке Мэлмана с другой стороны. Играем за Мэлмана, очищаем его вольер. Когда очистим, Марти уходит обратно, думая о побеге.

Побег Марти 
Шкипер узнаёт о том, что Марти хочет сбежать и помогает ему. Играем весь уровень за Марти. На протяжении уровня нужно одолевать охранников. Сначала собираем 3 карты силы, по одной в вольерах слона, верблюда и носорога. Получаем возможность ползать. Заползаем в сарай, достаём ключ (для того чтобы использовать способность, нажмите клавишу «с»). Открываем дверь и идём в Зону страусов. Там нужно раздобыть ключ к зоне обезьян. Его можно найти в птичьей зоне. Отбираем у уборщика ключ и открываем дверь. Мы в зоне обезьян. Там мы находим ключ в зону медведей. Проходим зону медведей без особых трудностей и попадаем в главный вход в зоопарк. Там побеждаем трёх охранников и стрелка. Выходим из зоопарка. Свобода!

Погоня по улицам Нью-Йорка 
Блуждаем по городу. Сначала играем Алексом. В середине игры за Алекса побеждаем несколько полицейских. Избегаем движущиеся машины. Далее играем за Глорию. Собираем 3 карты силы. На Глорию запрыгивают полицейские. Новая способность — удар в прыжке, поможет скинуть их. Два раза придётся перейти дорогу. При игре за Мэлмана нельзя опускаться на дорогу, но можно передвигаться по возвышенностям. Собираем 3 карты силы. Получаем способность — вертолёт, мягкое приземление. Проходим через стройку и, наконец, добираемся до центрального вокзала. Там стоит Марти. Но полицейские усыпляют всех.

Восстание пингвинов 
Пингвины, во главе со Шкипером полностью захватывают судно, везущее их. Они собираются отправиться на нём в Антарктиду.

Загадочные джунгли 
Алекса заносит на берег Мадагаскара. Он направляется к попугаю. Тот просит его собрать жемчужины из ракушек а потом открывает Алексу проход к водопаду. Нужно забраться наверх. Там Алекса ждёт матка пчёл. Она поручает Алексу вести её пчёл к цветам. Далее открывает проход по склону вниз. Алекс должен спуститься уклоняясь от цветов. Там Алекс выходит на грибную поляну. Летучая мышь просит его охранять грибы от тараканов. Нужно сохранить как минимум 4 гриба. Тогда две мыши поднимают Алекса на длинные запутанные ветки, по которым Алекс продолжает маршрут, попутно сражаясь с пауками. На другом берегу он встречает друзей. Все слышат музыку и идут на неё…

Спасите лемуров 
… Главные герои встречают лемуров. Они просят всех о помощи. Играем за Марти. Он вместе с королём Джулианом должен подняться вверх по склону. Войдя в пещеру мы попадаем в ветреное место, где лемуры нуждаются в помощи. Сначала нужно найти 4 лемура, потом 5 штук. Чтобы ветер не сдул Марти нужно прятаться за уступами. Пока Марти спасает лемуров, Алекс тоже не дремлет. Нужно забраться в пещеру по огромным грибам. Потом пройтись по джунглям Мадагаскара, защищая лемуров от фосс, забирающих их с собой. Когда все лемуры спасены, король Джулиан решает устроить…

Банкет в джунглях 
… Банкет! Нужно добыть еду для банкета. Используя тотемы, Марти, Алекс, Мэлман и Глория могут переключаться между собой. Некоторые вкусности могут добыть все, другие — определённые персонажи. Жители Мадагаскара просят сделать добрые дела взамен на еду. Алекс может взять ананас, запрыгнув на высокое дерево, попрыгать на пружинистых грибах, вести матку пчёл к цветам и собрать лук в гроте. Глория может раздавить кротов и разбить арбузы. Марти может соревноваться в прыжках с лягушкой, а Мэлман раздавить тараканов. Каждый может взять черепашье лакомство на берегу и все, кроме Мэлмана могут спуститься в провал, собрав там лаймы.
Для прохождения некоторых миссий требуется собрать 3 карты силы. Мы можем приобрести способность Марти — полёт, способность Мэлмана — удар головой, и способность Глории — боковой отпор.

Совершеннолетие 
Глория говорит Мэлману, что Алекс ведёт себя странно. Но Морис поручает Мэлману спасти дерево от червей. Мы поднимаемся по огромному дереву и четыре раза уничтожаем гнёзда червей. Далее, нам нужно разрушить четыре гнезда издалека, кидая в них дурианы. Потом спуститься вниз и убить оставшихся червей. Потом Глория должна победить кротов, с целью набрать как можно больше очков. Мэлман видит озверевшего Алекса и они с Мортом должны переправиться на другую сторону, прыгая по грибам и не угодив к Алексу. После этого Марти показывает свой укус от Алекса и все, спасаясь от Алекса убегают к пляжу…

Дорога к пляжу 
Марти, Глория и Мэлман ищут детали для радиомаяка. Глория может пробежаться по склону и найти на нём деталь, победить крабов и разбить ящики, а также открыть тайный ход. В нём две детали — одну может достать любой персонаж, другую только Марти, победив крокодилов. Деталь на одном склоне может достать Марти, прыгая по другим склонам. Также, Марти побеждает черепах. Мэлман может закинуть на склон лемуров, которые снимут оттуда деталь и взять деталь, используя мягкую посадку на одном из склонов. Последнюю деталь может взять каждый. Она находится на склоне, в который можно войти через маленькую пещеру. После нахождения деталей, кабан Вилбур начинает приставать к Глории, а Марти убегает за Алексом.

Марти спешит на помощь 
Марти решает найти Алекса, в чём ему поможет Морт. Вначале нужно добраться до Морта за отведённое время, пересекая пропасти и каньоны и остерегаясь пауков. Потом кабан Вилбур готов помочь, передвинув камень. Но ему нужно собрать фрукты, чем и займётся Морт. Кабан отодвигает камень, за ним водяной спуск. Марти за отведённое время должен по нему спуститься к Морту. Потом мы попадаем в пещеру с пауками. Марти нужно её пересечь, прыгая по уступам над пропастью. В конце нас ждёт Морт. Но его внезапно забирает белый крокодил. Он хочет сразиться с Марти за Морта. Тот должен выиграть крокодила по в гонке по водяному каньону. Крокодил честно отдаёт Морта и Марти прыгает в воронку…

Последняя битва 
Алекс пытается убежать из владений фос, но его окружают два босса и фоссы. К счастью, прилетают летучие мыши, а на них — пингвины. Шкипер, Ковальски и Прапор принесли 3 карты силы. Алекс получает возможность — удар когтями. Сначала, побеждаем полчища фос. Затем первого босса. В него нужно кидать манго, которое приносят летучие мыши и уклоняться от хищных птиц. После мы должны победить второго босса фос и остерегаться птиц. Его можно победить только используя когти и грибы. В конце Марти падает сверху, и они вместе с Алексом отправляются обратно. Идёт финальный ролик, в котором лемуры благодарят главных героев за помощь, а также появляются пингвины, решившие не плыть в Антарктику. Идут титры. Их главная особенность в том, что появляются персонажи, которых не было в фильме.

Мини-игры и дополнения

Сувенирная лавка 
Здесь мы можем получить дополнительные предметы в обмен на обезьяньи монеты. Это одежда персонажей, мини-игры и другие особенности.

Мини-гольф тики 
Мини-игра. Нужно забить мяч в лунку. От 1 до 6 игроков. Всего 9 уровней. Правилам игры обучает Морт.

Шаффлборд 
Мини-игра. Нужно набрать как можно больше очков в скольжении. От 1 до 2 игроков. Можно изменить локацию. Обучение ведут король Джулиан и Морис.

Вечеринка Лемуров 
Мини-игра. Нужно нажимать клавиши «атака», «побочная атака», «действие» и «прыжок» в соответствии с командами. Можно сменить саундтрек. Рассказывают, как играть, король Джулиан и Морис.

Полезные вещи 
 Обезьяньи монеты — по 100 на каждом уровне. Нужны для приобретения вещей в сувенирной лавке. Серебряные дают одно очко, золотые — пять.
 Карты силы — нужно собирать по 3 штуки для получения новых способностей.
 Тики-жизни — восстанавливают здоровье. Для появления нового очка жизни нужно собрать 10 штук.
 Манго — Алекс может кидаться манго. Один даёт право на кидание пятью штуками.
 Перцы — придают скорость Глории на небольшой срок. Когда они действуют, можно сбивать врагов со своего пути, а также уничтожать валуны (правда, после этого действие заканчивается).
 Дурианы — фрукты, которые могут кидать Марти (Марти спешит на помощь) и Мэлман (Совершеннолетие).
 Грибы — когда Алекс ест гриб, он способен на мощный рык.
 Кольца — Алекс прыгает через кольца для получения дополнительных монет.
 Ключи — имеют разные виды и открывают запертые двери.
 Коробка — используется Шкипером для маскировки.
 Транквилизатор — оружие. Шкипер может палить из него в моряков.
 Дудка — сигнал, которым Шкипер зовёт своих солдатов за собой.
 Шар для боулинга — предмет, который Шкипер может кидать в моряков.

Советы 
 На уровне «Король Нью-Йорка» нужно несколько минут бежать Марти на беговой дорожке для получения 15 монет.
 На том же уровне нужно одновременно прыгнуть через 4 кольца для получения 10 монет.
 На том же уровне можно найти игровой автомат в котором можно поиграть в танки.
 На уровне «Восстание пингвинов» некоторые монетки можно достать только краном или с помощью магнита.
 На том же уровне можно получить пять монет, попав из транквилизатора в мишень. Для поднятия цели нужно нажать «вниз».
 На том же уровне нужно открывать и закрывать каждый шкафчик несколько раз, чтобы собрать все спрятанные монеты.
 На уровне «Банкет в джунглях» нужно повторить комбинацию грибов до 10 и вы получите 1 монету. При повторении до 20 ещё 10 монет.
 На уровне «Совершеннолетие» нужно набрать 60 очков в борьбе с кротами для получения 15 монет.
 На уровне «Дорога к пляжу», играя за Марти, можно получить 5 монет от дельфина. Для этого нужно встать на один из камней у моря, недалеко от того где был найден кусок статуи.
 На том же уровне, играя за Марти после выполнения миссии с черепахами можно получить 5 монет, ударяя по дереву.
 На том же уровне, деталь которая скрывается за валуном, может взять не только Глория. Если Марти встанет на высокий камень напротив, то он может перепрыгнуть и забрать деталь.

Интересные факты 
 В игре присутствовали персонажи, которых не было в фильме. Те, что жители зоопарка, позже присутствовали в мультсериале «Пингвины из Мадагаскара», например, слон Берт (в игре — Дарнел), белый медведь, носорог Рой (в игре — Реджи).
 В этой игре Джулиан не носил корону и постоянно чесал затылок, что не свойственно Королю.

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2005 года
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для Nintendo DS
Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры по мотивам мультфильмов
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные Toys For Bob
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, изданные Activision
Компьютерные игры, локализованные 1С